Wolfsbarge, buurtschap in Groningen
 Wolfsbergen (film), Nederlandse film uit 2007
 Wolfsbergen (buitenplaats), ook "Westerveld", buitenplaats in 's-Graveland (Noord-Holland)
 Wolfsbergen (Emmermeer), begraafplaats in Emmermeer